Statik (altgriechisch στατική [τέχνη] statiké téchne, „Kunst des Wägens“) steht für:

 Komparative Statik, Vergleich mehrerer gesamtwirtschaftlicher Gleichgewichtszustände
 Statik (Mechanik), Teilgebiet der Mechanik, das sich mit unbewegten, ruhenden Körpern befasst
 Statik (Elektrotechnik), Einstellwert bei Stromerzeugern (lineare Reglerkennlinie)
 Standsicherheitsnachweis, rechnerischer Nachweis der Stabilität im Rahmen der Baustatik, der technischen Mechanik oder der Geotechnik

Physik:
 Elektrostatik, Teilgebiet der Physik
 Magnetostatik, behandelt als Teilgebiet der Elektrodynamik magnetische Gleichfelder
 Fluidstatik, Lehre vom Verhalten der Fluide, die näherungsweise statisch sind
 Hydrostatik, Lehre von unbewegten, strömungsfreien Flüssigkeiten
 Aerostatik, Teilgebiet der Fluidstatik, der sich mit der Dichte von Gasen beschäftigt
 Seilstatik, Fachgebiet der technischen Mechanik
 Baustatik, Lehre von der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Tragwerken im Bauwesen

Siehe auch:
 Static